Тиффани Мария Митчелл, более известная под сценическим псевдонимом Tiffany Foxx (родилась 2 июня 1995 года в Майами) — рэпер, композитор, певица, телеведущая, актриса и модель. Работает в жанрах хип-хоп и R&B (она смешивает эти жанры с танцевальной музыкой). Ведет программу RapFix на музыкальном канале MTV.

Биография

Детство 
Тиффани родилась 2 июня 1995 года в американском городе Майами. Была очень общительным и дружелюбным ребёнком. Начала читать рэп ещё в девять лет. После того как её родители развелись (в 2006 году) она переехала к своей тете в Лос-Анджелес. Где и прожила до 2010 года.

2010 — по наст время: Yellow Tape 
В 2010 году Тиффани заключает контракт с Lil' Kim и её лейблом I.R.S. Records, на десять миллионов долларов. В 2011 году она переезжает в Нью-Йорк и приступает к записи своего альбома который назвала «Yellow Tape». Во время записи альбома, Тиффани также присутствует на песнях таких известных артистов как Snoop Dogg, Mobb Deep и Young Jeezy.

В феврале 2013 года Тиффани выпускает первый сингл под названием «Watch Your Mouth», исполненный совместно с Lil' Kim и певицей Miley Cyrus. Этот сингл стал очень успешным, попав на 4 место в чарте Billboard Hot 100 и на первое место в чартах Top R&B/Hip-Hop Singles & Tracks и Billboard Hot Rap Songs. Вскоре этот сингл стал дважды-платиновым. Второй сингл, «Baby», вышел в марте и стал огромным успехом. Он достиг первого места в Billboard Hot 100 и в большинстве чартах мира сингл достиг топ-5. Критики очень хорошо приняли эту песню, похвалив очень сильную эмоциональность этой романтической баллады. Критики также отметили что Тиффани очень хорошо поет. Трек стал пяти-платиновым. В Апреле 2013 года Тиффани приходит на радиостанцию Hot 97 и говорит там что её альбом выйдет в июле 2013 года.

Дискография

Альбомы

Синглы

Сольные

Примечания 

Телеведущие США
Певцы и певицы США